Стадион Дијего Армандо Марадона је појам са више значења:

 Стадион Дијего Армандо Марадона (Наполи), фудбалски стадион у Напуљу, Италија.
 Стадион Дијего Армандо Марадона (Аргентинос јуниорс), фудбалски стадион у Буенос Ајресу, Аргентина.